Mataco: é um tatu encontrado na Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil]
Mataco (Wichi): nome pejorativo dos Wichi, uma etnia indígena;
Matacos (departamento): um departamento da Argentina, localizado na província de Formosa.

Desambiguação